A come Andromeda o A for Andromeda si riferiscono a:

 A for Andromeda – sceneggiato televisivo fantascientifico britannico del 1961
 A come Andromeda – romanzo fantascientifico britannico del 1962 di Fred Hoyle, trasposizione letteraria del citato sceneggiato
 A come Andromeda – sceneggiato televisivo italiano del 1972, versione italiana dello sceneggiato britannico
 A come Andromeda – album italiano del 1972 di Mario Migliardi, colonna sonora dell'omonomimo sceneggiato italiano
 A for Andromeda – film britannico per la televisione del 2006, remake dell'originale del 1961